Josef Holub ist der Name folgender Personen:

* Josef Holub (Maler) (1870–1957), tschechischer Maler
 Josef Holub (Schauspieler) (1890–1965), österreichischer Schauspieler
 Josef Holub (Autor) (1926–2010), deutscher Schriftsteller
 Josef Holub (Biologe) (1930–1999), tschechischer Botaniker